Le nom Anseeuw peut provenir :
 de Ansel, un dérivé du prénom germanique Anshelm, équivalent en français :  ;
 d'une romanisation de Ansoud, du prénom germanique ans-hard de ans : dieu et hard : fort.

Variantes :
 Anseel, , , Hanseel (surtout en Belgique).
 , , Anceaux, Ansseau, Ansseaux.
 Anciau, , Ancieaux, Ansiau, Ansieaux, Ansieau, Ansiaux, Ansciaux, Anssiau.
 Ancia, Ansia, Ansias.
 Ancea, Onsea, Onsia, Onsiau, Onzea, Onzia, Honzia.
 Hancel, Hanciau, Hanciaux.
 Ancieux.
 Hanchaus.
 Hansay, Ansay, .
 , Hanseeuw, Hansseeuw (surtout en Belgique).

 Björn Anseeuw (1976-), homme politique belge flamand.
 Stéphanie Anseeuw (1977-), femme politique belge.
 Urbain Anseeuw (1892-1962), coureur cycliste belge.

Références

Patronyme flamand